Chróścina ist der Name folgender Orte in Polen:
 Chróścina (Góra) (Kraschen) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Chróścina (Dąbrowa) (Chrosczinna/Reisern) in der Woiwodschaft Oppeln
 Chróścina (Lewin Brzeski) (Weißdorf) in der Woiwodschaft Oppeln
 Chróścina (Skoroszyce) (Falkenau) in der Woiwodschaft Oppeln